Urville (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Urville (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Urville (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Urville (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia